Ritz puede hacer referencia a:

 Ritz Development Company, cadena hotelera fundada por el suizo César Ritz.
 Hotel Ritz, hoteles pertenecientes a la cadena hotelera Ritz Development Company.
 Bayres Ritz, firma boutique de servicios internacionales.
 Galletas Ritz, marca de galletas saladas perteneciente a Kraft Foods (antes Nabisco).

Apellido 
 César Ritz: padre de la hostelería moderna.